Britelo (Celorico de Basto), een plaats in de Portugese gemeente Celorico de Basto
 Britelo (Ponte da Barca), een plaats in de Portugese gemeente Ponte da Barca